Watertown (englisch für Wasserstadt) ist der Name folgender Städte:
 Watertown (Connecticut)
 Watertown (Florida)
 Watertown (Illinois)
 Watertown (Ogle County, Illinois)
 Watertown (Massachusetts)
 Watertown (Michigan)
 Watertown (Minnesota)
 Watertown (City, New York)
 Watertown (Town, New York)
 Watertown (Ohio)
 Watertown (South Dakota)
 Watertown (Tennessee)
 Watertown (Wisconsin), im Jefferson und im Dodge County
 Watertown (Town), Town(ship) im Jefferson County, Wisconsin
 Watertown Township (Michigan)

Siehe auch:
 Watterstown